Mitrailleuse Kord russe
 Kord divinité dans l'univers de fiction Faucongris
 KORD, code OACI de l'aéroport international O'Hare de Chicago
 Saba Kord Afshari (née en 1998 ou 1999), militante pour les droits de l'homme en Iran
 Kazimierz Kord (1930-2021), chef d'orchestre polonais
 KORD, unité d'intervention opérationnelle rapide ukrainienne

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports